Dual core –  CPU composta da 2 nuclei di processori fisici montati sullo stesso package che consente di aumentare la potenza di calcolo senza aumentare la frequenza di lavoro
 Dual core – gestione della cache nell'architettura CPU Dual core
 Dual core – tecniche di realizzazione della CPU Dual core
 Dual Core – programma musicale in onda su Radiom2o condotto da Dino Brown